Ein Kymation (, Plural Kymatia oder Kymatien) oder Kyma ( kyma „Welle“;  n. und f. cyma) ist eine fortlaufende Zierleiste mit friesartigen Ornamenten, meist an Fassaden oder Säulen. Sie kann plastisch ausgearbeitet oder auch nur aufgemalt sein und weist vorwiegend stilisierte pflanzliche Elemente auf.

Folgende Haupttypen werden unterschieden:

das dorische Kymation, das relativ schlicht gearbeitet und konkav ist, eine unterschnittene, ansonsten aber nicht profilierte Leiste mit abstrahierten Blattgebilden
das ionische Kymation mit ausgeprägteren, konvexen Schmuckelementen, für das besonders der Eierstab typisch ist (plastische ovale Gebilde, durch schmale Hohlstege getrennt)
das lesbische Kymation, das Herzblattmotive (Wasserlaub oder Herzlaub) mit dazwischenliegenden senkrechten Stäben zeigt und stark ornamentalen Charakter hat. Sein Profil ist konkav-konvex.

Bei konkav-konvexem Profilverlauf unterscheidet man zwischen cyma recta und cyma reversa, wobei das cyma reversa, das umgekehrte und damit hängende Kyma, die übliche Form darstellt.

Ursprünglich waren die einzelnen Typen von Kymatia mit den entsprechenden einzelnen Bauordnungen und den zugehörigen Ornamentsystemen verknüpft und auf diese Weise deutlich voneinander zu trennen. In der hellenistischen und römischen Zeit jedoch vermischten sich die Typen, gleichzeitig fand eine weitere Verfeinerung und Ausgestaltung mit zahlreicheren Details (Akanthus, Palmetten, Medaillons) statt.

Literatur 
 Stefan Altekamp: Zu griechischer Architekturornamentik im sechsten und fünften Jahrhundert v. Chr. Exemplarische archäologische Auswertung der nicht-dorischen Blattornamentik. Lang, Frankfurt am Main u. a. 1991, ISBN 3-631-43613-0.
 Joachim Ganzert: Zur Entwicklung lesbischer Kymation-Formen. In: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. Band 98, 1983, S. 123–202.
 Torsten Mattern: Gesims und Ornament. Zur stadtrömischen Architektur von der Republik bis Septimius Severus. Scriptorium, Münster 2001, ISBN 3-932610-11-3.

Weblinks 

Artikel Kymation in: Meyers Großes Konversations-Lexikon 6. Auflage 1905–1909

Archäologischer Fachbegriff
Ornament (Bauteil)